La vacanza – romanzo di Dacia Maraini del 1962
La vacanza – film del 1971 diretto da Tinto Brass
La vacanza – film del 2019 diretto da Enrico Iannaccone

Pagine correlate
Vacanza (disambigua)